Шота́ Дми́триевич Хабаре́ли (; 26 декабря 1958, Дзлевисджвари, Карельский район, Грузинская ССР, СССР) — известный советский и грузинский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр 1980 года по дзюдо, призёр чемпионатов мира (1983) и Европы (1979, 1981, 1982, 1983) по дзюдо, Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Победитель Спартакиады народов СССР (1983), многократный чемпион и призёр чемпионатов СССР по дзюдо. Выступал в весовой категории до 78 кг за СКА (Тбилиси).

Биография 
Один из наиболее титулованных представителей грузинской школы дзюдо. Во многом техника борьбы Хабарели, как и техника других грузинских дзюдоистов, была основана на национальной борьбе чидаоба. В отличие от другого олимпийского чемпиона Шоты Чочишвили, который применял смешанную технику классического дзюдо и национальной грузинской борьбы, Хабарели делал больше упора на чидаобу. Среди советских дзюдоистов стиль борьбы Хабарели называли «антидзюдо». Однако это и стало его преимуществом во время московской Олимпиады 1980 года. В финале Хабарели встретился с кубинцем Хуаном Феррером, который выиграл у всех соперников приемом учи — мата (подхват). Феррер, незнакомый с техникой чидаобы, долго не мог провести техническое действие, при этом сам Хабарели в течение всей схватки с трудом сдерживал напор кубинца. В конце Феррер смог провести бросок с упором стопы, но к моменту проведения броска время схватки истекло и победу одержал Хабарели. Шота Хабарели окончил грузинский Государственный институт физической культуры.

В течение 19 лет Хабарели являлся главным тренером сборной команды Грузии по дзюдо.

Хабарели трижды (в 2003, 2006 и 2007 годах) удостаивался от Европейского союза дзюдо звания лучшего тренера Европы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Грузинского института физической культуры
Дзюдоисты СССР
Тренеры по дзюдо
Дзюдоисты по алфавиту
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года